Департамент Терсеро-Арриба  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова. Название департамента означает «над рекой Рио-Терсеро».

Административный центр — Олива.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Кордова.
				
Департамент граничит:				
на севере — с 	департаментами 	Санта-Мария	, 	Рио-Сегундо
на востоке — с 	департаментом 	Хенераль-Сан-Мартин		
на юге — с 	департаментом 	Хуарес-Сельман		
на юго-западе — с 	департаментом 	Рио-Куарто		
на западе — с 	департаментом 	Каламучита

Административное деление

Муниципалитеты
Олива
Альмафуэрте
Колония-Альмада
Корралито
Дальмасио-Велес
Эрнандо
Хамес-Крайк
Лас-Пердисес
Лос-Соррос

Пампаяста-Суд
Рио-Терсеро
Танкача
Вилья-Аскасуби
Коммуны
Хенераль-Фортерингем
Лас-Ислетильяс
Пампаяста-Норте
Пунта-дель-Агуа

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова